El nombre Bryan Jones puede referirse a la siguientes personas:

Bryan Jones, nadador estadounidense;
Bryan Jones, rapero estadounidense, conocido como Mr. Pookie.